Ottenöd ist der Ortsname von

 Ottenöd (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Ottenöd (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern